Galactica pode se referir a:

 Battlestar Galactica, série televisiva
 Encyclopedia Galactica, enciclopédia idealizada por Isaac Asimov
 Imperium Galactica, jogo de computador

Desambiguação